Максимилиан Мартерер (; род. 15 июня 1995 года в Нюрнберге, Германия) — немецкий профессиональный теннисист; финалист одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2013).

Спортивная карьера

2015 
В ATP-туре Мартерер дебютировал на турнире в Штугарте, получив уайлд-кард, но не смог преодолеть первый круг соревнований. Его победил австриец Андреас Хайдер-Маурер — 6:7, 3:6.

2016 
В 2016 году Мартерер выиграл свой первый турнир серии «челленджер» в Марокко.

2017 
Немецкий теннисист впервые входит в сотню лучших игроков мира по версии ATP и попадает в основную сетку одного из турниров Большого шлема — Открытый чемпионат США.

2018 
На Открытом чемпионате Австралии Мартерер выиграл свой первый матч в рамках серии Большого шлема. В трёх сетах повержен более опытный соотечественник Цедрик-Марсель Штебе. В матче второго круга Максимилиан преподносит сенсацию, переиграв известного игрока из Испании Фернандо Вердаско. В третьем круге Максимилиан проиграл американскому теннисисту Теннису Сандгрену.

В начале февраля спортсмен принимал участие в турнире АТР-тура в Софии, где дошёл до четвертьфинала, уступив только Мирзе Башичу из Боснии.

На Открытом чемпионате Франции дошёл до четвёртого раунда, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в трёх сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (22)

Победы (13) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (10)

Победы (7)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах 

Участие в турнирах в одиночном разряде:

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Германии